

486001–486100 

|-bgcolor=#FFC2E0
| 486001 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 486002 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 486003 || || 20 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 486004 || || 13 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 486005 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#FA8072
| 486006 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 486007 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#C2FFFF
| 486008 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 486009 || || 30 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 486010 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 486011 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 486012 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 486013 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#C2FFFF
| 486014 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=015 bgcolor=#FA8072
| 486015 || || 10 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 486016 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#C2FFFF
| 486017 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=018 bgcolor=#C2FFFF
| 486018 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=019 bgcolor=#C2FFFF
| 486019 || || 3 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 486020 || || 19 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#C2FFFF
| 486021 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=022 bgcolor=#C2FFFF
| 486022 || || 8 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 486023 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 486024 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#C2FFFF
| 486025 || || 3 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=026 bgcolor=#C2FFFF
| 486026 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 486027 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#C2FFFF
| 486028 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 486029 || || 3 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 486030 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 486031 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 486032 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#C2FFFF
| 486033 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 486034 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 486035 || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 486036 || || 20 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 486037 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 486038 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#C2FFFF
| 486039 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 486040 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#C2FFFF
| 486041 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=042 bgcolor=#FA8072
| 486042 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 486043 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#C2FFFF
| 486044 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 486045 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 486046 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 486047 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 486048 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 486049 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 486050 || || 2 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 486051 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 486052 || || 31 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 486053 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 486054 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 486055 || || 17 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 486056 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#C2FFFF
| 486057 || || 29 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 486058 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 486059 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#C2FFFF
| 486060 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 486061 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 486062 || || 7 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 486063 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 486064 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 486065 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 486066 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 486067 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 486068 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 486069 || || 6 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 486070 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 486071 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 486072 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#C2FFFF
| 486073 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=074 bgcolor=#C2FFFF
| 486074 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 486075 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 486076 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 486077 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 486078 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 486079 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 486080 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 486081 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 486082 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 486083 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 486084 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 486085 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 486086 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 486087 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 486088 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 486089 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 486090 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 486091 || || 30 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 486092 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 486093 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 486094 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 486095 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 486096 || || 6 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 486097 || || 31 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 486098 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 486099 || || 26 de juliol de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 486100 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

486101–486200 

|-bgcolor=#fefefe
| 486101 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 486102 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 486103 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 486104 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 486105 || || 4 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 486106 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 486107 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 486108 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 486109 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 486110 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 486111 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 486112 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 486113 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 486114 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 486115 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 486116 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 486117 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 486118 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 486119 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 486120 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 486121 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 486122 || || 20 de desembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 486123 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 486124 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 486125 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 486126 || || 2 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 486127 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 486128 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 486129 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 486130 || || 19 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 486131 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 486132 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 486133 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 486134 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 486135 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 486136 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 486137 || || 3 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 486138 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 486139 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 486140 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 486141 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 486142 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 486143 || || 1 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 486144 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 486145 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 486146 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 486147 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 486148 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 486149 || || 16 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 486150 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 486151 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 486152 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 486153 || || 25 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 486154 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 486155 || || 7 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 486156 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 486157 || || 5 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 486158 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 486159 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 486160 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 486161 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 486162 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 486163 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 486164 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 486165 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 486166 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 486167 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 486168 || || 4 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 486169 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 486170 Zolnowska || || 10 de desembre de 2012 || Tincana || M. Żołnowski, M. Kusiak ||  || 
|-id=171 bgcolor=#FA8072
| 486171 || || 20 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 486172 || || 13 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#FA8072
| 486173 || || 3 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 486174 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 486175 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 486176 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 486177 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 486178 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 486179 || || 4 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 486180 || || 3 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 486181 || || 19 de desembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 486182 || || 1 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 486183 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 486184 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 486185 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 486186 || || 13 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 486187 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 486188 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 486189 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 486190 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 486191 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 486192 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 486193 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 486194 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 486195 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 486196 || || 13 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 486197 || || 30 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 486198 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 486199 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 486200 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

486201–486300 

|-bgcolor=#fefefe
| 486201 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 486202 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 486203 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 486204 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 486205 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 486206 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 486207 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 486208 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 486209 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 486210 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 486211 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 486212 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 486213 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 486214 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 486215 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 486216 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 486217 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 486218 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 486219 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#FA8072
| 486220 || || 31 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 486221 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 486222 || || 24 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 486223 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 486224 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 486225 || || 2 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 486226 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 486227 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 486228 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 486229 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 486230 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 486231 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 486232 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 486233 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 486234 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 486235 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 486236 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 486237 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 486238 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 486239 Zosiakaczmarek || || 13 de desembre de 2012 || Tincana || M. Kusiak, M. Żołnowski ||  || 
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 486240 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 486241 || || 17 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 486242 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 486243 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 486244 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 486245 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 486246 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 486247 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 486248 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 486249 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 486250 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 486251 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 486252 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 486253 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 486254 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 486255 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 486256 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 486257 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 486258 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 486259 || || 23 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 486260 || || 21 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 486261 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 486262 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 486263 || || 20 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 486264 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 486265 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 486266 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 486267 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 486268 || || 23 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 486269 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 486270 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 486271 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 486272 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 486273 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 486274 || || 1 de febrer de 2013 || Nogales || Tenagra II Obs. ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 486275 || || 4 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 486276 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 486277 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 486278 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 486279 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 486280 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 486281 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 486282 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 486283 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 486284 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 486285 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 486286 || || 3 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 486287 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 486288 || || 8 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 486289 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 486290 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 486291 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 486292 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 486293 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 486294 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 486295 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 486296 || || 5 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 486297 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 486298 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 486299 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 486300 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

486301–486400 

|-bgcolor=#fefefe
| 486301 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 486302 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 486303 || || 2 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 486304 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 486305 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 486306 || || 17 de gener de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 486307 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 486308 || || 17 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 486309 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 486310 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 486311 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 486312 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 486313 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 486314 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 486315 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 486316 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 486317 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 486318 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 486319 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 486320 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 486321 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 486322 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 486323 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 486324 || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 486325 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 486326 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 486327 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 486328 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 486329 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 486330 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 486331 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 486332 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 486333 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 486334 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 486335 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 486336 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 486337 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 486338 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 486339 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 486340 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 486341 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 486342 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 486343 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 486344 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 486345 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 486346 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 486347 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 486348 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 486349 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 486350 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 486351 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 486352 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 486353 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 486354 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 486355 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 486356 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 486357 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 486358 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 486359 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 486360 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 486361 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 486362 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 486363 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 486364 || || 10 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 486365 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 486366 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 486367 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 486368 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 486369 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 486370 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 486371 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 486372 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 486373 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 486374 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 486375 || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 486376 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 486377 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 486378 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 486379 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 486380 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 486381 || || 5 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 486382 || || 22 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 486383 || || 18 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 486384 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 486385 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 486386 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 486387 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 486388 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 486389 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 486390 || || 25 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 486391 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 486392 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 486393 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 486394 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 486395 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 486396 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 486397 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 486398 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 486399 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 486400 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

486401–486500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 486401 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 486402 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 486403 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 486404 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 486405 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 486406 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 486407 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 486408 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 486409 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 486410 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 486411 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 486412 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 486413 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 486414 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 486415 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 486416 || || 13 de març de 2013 || Palomar || PTF ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 486417 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 486418 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 486419 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 486420 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 486421 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 486422 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 486423 || || 5 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 486424 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 486425 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 486426 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 486427 || || 6 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 486428 || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 486429 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 486430 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 486431 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 486432 || || 26 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 486433 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 486434 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 486435 || || 14 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 486436 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 486437 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 486438 || || 5 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 486439 || || 25 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 486440 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 486441 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 486442 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 486443 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 486444 || || 12 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 486445 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 486446 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 486447 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 486448 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 486449 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 486450 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 486451 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 486452 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 486453 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 486454 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 486455 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 486456 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 486457 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 486458 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 486459 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 486460 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 486461 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 486462 || || 18 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 486463 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 486464 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 486465 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 486466 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 486467 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 486468 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 486469 || || 17 de juny de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 486470 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 486471 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 486472 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 486473 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 486474 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 486475 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 486476 || || 11 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 486477 || || 5 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 486478 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 486479 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 486480 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 486481 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 486482 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 486483 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 486484 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 486485 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 486486 || || 13 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 486487 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 486488 || || 5 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 486489 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 486490 || || 13 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 486491 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 486492 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 486493 || || 13 de febrer de 2013 || ESA OGS || ESA OGS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 486494 || || 30 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 486495 || || 2 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 486496 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 486497 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 486498 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 486499 || || 31 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 486500 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

486501–486600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 486501 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 486502 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 486503 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 486504 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 486505 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 486506 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 486507 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 486508 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 486509 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 486510 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 486511 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 486512 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 486513 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 486514 || || 28 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 486515 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 486516 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 486517 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 486518 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 486519 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 486520 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 486521 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 486522 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 486523 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 486524 || || 20 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 486525 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 486526 || || 11 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#FA8072
| 486527 || || 2 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 486528 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 486529 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 486530 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 486531 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 486532 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 486533 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 486534 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 486535 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 486536 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 486537 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 486538 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 486539 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 486540 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 486541 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 486542 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 486543 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 486544 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 486545 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 486546 || || 31 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 486547 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 486548 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 486549 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 486550 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 486551 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 486552 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 486553 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 486554 || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 486555 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 486556 || || 21 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 486557 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 486558 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 486559 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 486560 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 486561 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 486562 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 486563 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 486564 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 486565 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 486566 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 486567 || || 29 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 486568 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 486569 || || 6 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 486570 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 486571 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 486572 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 486573 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 486574 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 486575 || || 2 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 486576 || || 20 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 486577 || || 22 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 486578 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 486579 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 486580 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 486581 || || 3 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 486582 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 486583 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 486584 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 486585 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 486586 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 486587 || || 4 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 486588 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 486589 || || 11 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 486590 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 486591 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 486592 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 486593 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 486594 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 486595 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 486596 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 486597 || || 14 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 486598 || || 25 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 486599 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 486600 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

486601–486700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 486601 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 486602 || || 11 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 486603 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 486604 || || 11 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 486605 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 486606 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#FFC2E0
| 486607 || || 10 de març de 2000 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 486608 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 486609 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 486610 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 486611 || || 13 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 486612 || || 5 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 486613 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 486614 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 486615 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 486616 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 486617 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 486618 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 486619 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 486620 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 486621 || || 26 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 486622 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 486623 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 486624 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 486625 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 486626 || || 10 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 486627 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 486628 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 486629 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 486630 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 486631 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 486632 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#FA8072
| 486633 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 486634 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 486635 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 486636 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#FA8072
| 486637 || || 17 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#FA8072
| 486638 || || 3 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 486639 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 486640 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 486641 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 486642 || || 1 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 486643 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 486644 || || 27 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 486645 || || 1 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 486646 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 486647 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 486648 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 486649 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 486650 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 486651 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 486652 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 486653 || || 1 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 486654 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 486655 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 486656 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 486657 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 486658 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 486659 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 486660 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 486661 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 486662 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 486663 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 486664 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 486665 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 486666 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 486667 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 486668 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 486669 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#FA8072
| 486670 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 486671 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 486672 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#C2FFFF
| 486673 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 486674 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#C2FFFF
| 486675 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 486676 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#C2FFFF
| 486677 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=678 bgcolor=#C2FFFF
| 486678 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=679 bgcolor=#C2FFFF
| 486679 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 486680 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#C2FFFF
| 486681 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 486682 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 486683 || || 28 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 486684 || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 486685 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#C2FFFF
| 486686 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 486687 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#FA8072
| 486688 || || 2 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 486689 || || 8 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#C2FFFF
| 486690 || || 12 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=691 bgcolor=#C2FFFF
| 486691 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=692 bgcolor=#FFC2E0
| 486692 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 486693 || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 486694 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#C2FFFF
| 486695 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 486696 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 486697 || || 7 de març de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 486698 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 486699 || || 1 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 486700 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

486701–486800 

|-bgcolor=#fefefe
| 486701 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 486702 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 486703 || || 7 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 486704 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 486705 || || 4 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 486706 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 486707 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 486708 || || 2 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 486709 || || 9 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 486710 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 486711 || || 19 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 486712 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 486713 || || 6 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 486714 || || 9 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 486715 || || 23 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 486716 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 486717 || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 486718 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 486719 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 486720 || || 12 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 486721 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 486722 || || 11 de setembre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 486723 || || 26 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 486724 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#FA8072
| 486725 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 486726 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 486727 || || 22 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 486728 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 486729 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 486730 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 486731 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 486732 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 486733 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 486734 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 486735 || || 7 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 486736 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 486737 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 486738 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#FFC2E0
| 486739 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 486740 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 486741 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 486742 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 486743 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#FA8072
| 486744 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 486745 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 486746 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 486747 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 486748 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 486749 || || 11 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 486750 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 486751 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 486752 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 486753 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 486754 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 486755 || || 2 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 486756 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 486757 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 486758 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 486759 || || 10 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 486760 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 486761 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 486762 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 486763 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 486764 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 486765 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 486766 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 486767 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 486768 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 486769 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 486770 || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 486771 || || 22 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 486772 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 486773 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 486774 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 486775 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 486776 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 486777 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 486778 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 486779 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 486780 || || 2 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 486781 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 486782 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 486783 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 486784 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 486785 || || 3 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 486786 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 486787 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 486788 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 486789 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 486790 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 486791 || || 29 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 486792 || || 10 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 486793 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 486794 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 486795 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 486796 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 486797 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 486798 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 486799 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 486800 || || 28 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

486801–486900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 486801 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 486802 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 486803 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 486804 || || 4 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 486805 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 486806 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 486807 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 486808 || || 29 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 486809 || || 28 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 486810 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#FA8072
| 486811 || || 26 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 486812 || || 25 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#FA8072
| 486813 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 486814 || || 2 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 486815 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 486816 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 486817 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 486818 || || 9 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 486819 || || 9 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 486820 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 486821 || || 5 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 486822 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 486823 || || 1 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 486824 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 486825 || || 8 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 486826 || || 6 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 486827 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 486828 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 486829 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 486830 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 486831 || || 4 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 486832 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 486833 || || 12 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 486834 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 486835 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 486836 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 486837 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 486838 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 486839 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 486840 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 486841 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 486842 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 486843 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 486844 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 486845 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 486846 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 486847 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 486848 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 486849 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 486850 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 486851 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 486852 || || 16 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 486853 || || 24 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 486854 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 486855 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 486856 || || 24 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 486857 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#FA8072
| 486858 || || 27 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 486859 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 486860 || || 26 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 486861 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 486862 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 486863 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 486864 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 486865 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 486866 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 486867 || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 486868 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 486869 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 486870 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 486871 || || 5 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 486872 || || 21 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 486873 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 486874 || || 1 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 486875 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 486876 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 486877 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 486878 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 486879 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 486880 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 486881 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 486882 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 486883 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 486884 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 486885 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 486886 || || 4 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 486887 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 486888 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 486889 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 486890 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 486891 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 486892 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 486893 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 486894 || || 3 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 486895 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 486896 || || 31 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 486897 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 486898 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 486899 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 486900 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

486901–487000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 486901 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 486902 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 486903 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 486904 || || 29 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 486905 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 486906 || || 21 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 486907 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 486908 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 486909 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 486910 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 486911 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 486912 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 486913 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 486914 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 486915 || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 486916 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 486917 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 486918 || || 10 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 486919 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 486920 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 486921 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 486922 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 486923 || || 12 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 486924 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 486925 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 486926 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 486927 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 486928 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 486929 || || 20 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 486930 || || 16 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 486931 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 486932 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 486933 || || 7 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 486934 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 486935 || || 3 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 486936 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 486937 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 486938 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 486939 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 486940 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 486941 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 486942 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 486943 || || 20 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 486944 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 486945 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 486946 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 486947 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 486948 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 486949 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 486950 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 486951 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 486952 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 486953 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 486954 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 486955 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 486956 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 486957 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#C2E0FF
| 486958 || || 26 de juny de 2014 || HST || Hubble Space Telescope || cubewano ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 486959 || || 13 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 486960 || || 22 de juny de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 486961 || || 21 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 486962 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 486963 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 486964 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 486965 || || 27 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 486966 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 486967 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 486968 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 486969 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 486970 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 486971 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 486972 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 486973 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 486974 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 486975 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 486976 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 486977 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 486978 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 486979 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 486980 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 486981 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 486982 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 486983 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 486984 || || 22 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 486985 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 486986 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 486987 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 486988 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 486989 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 486990 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 486991 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 486992 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 486993 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 486994 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 486995 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 486996 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 486997 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 486998 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 486999 || || 6 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 487000 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)-(490000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)